Bor Pavlovčič (ur. 27 czerwca 1998 w Jesenicach) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu ND Rateče Planica. Drużynowy złoty medalista Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015, dwukrotny złoty medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2016, a także mistrz świata juniorów z 2016 w konkurencji drużyn mieszanych i z 2017 w drużynie męskiej. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2014 w Planicy zadebiutował w FIS Cup, zajmując 35. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył w lutym 2015 w Hinterzarten, zajmując 29. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, gdzie zdobył złoty medal w drużynowym konkursie mężczyzn. Indywidualnie był 7., a w drużynowym konkursie mieszanym zajął 6. miejsce.

27 grudnia 2015 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 10. miejsce. 9 stycznia 2016 w Garmisch-Partenkirchen był 4., a 24 stycznia w Sapporo stanął na najniższym stopniu podium. Po tym występie został powołany do reprezentacji Słowenii na zawody Pucharu Świata w tej samej miejscowości. W swoim debiucie w cyklu zajął 26. pozycję, a dzień później był 16. 16 lutego 2016 zwyciężył w indywidualnym konkursie skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2016, zaś dwa dni później zdobył złoty medal również w zawodach drużynowych. 24 lutego odniósł zwycięstwo w konkursie drużyn mieszanych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016. Indywidualnie zajął 10., a w drużynowym konkursie mężczyzn 5. miejsce.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017 zdobył złoty medal w drużynowym konkursie mężczyzn, a indywidualnie zajął 4. miejsce. Pięciokrotnie stał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego 2016/2017, odnosząc jedno zwycięstwo, w lutym 2017 w Planicy. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zajął 33. miejsce indywidualnie i 4. w drużynie. W sezonie 2017/2018 Pucharu Kontynentalnego raz stanął na podium w ramach letniej, a dwukrotnie w ramach zimowej edycji cyklu. W marcu 2018 zajął 18. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Planicy.

W sezonie 2018/2019 trzykrotnie zajmował miejsca w pierwszej trójce Pucharu Kontynentalnego, raz – w styczniu 2019 w Planicy – zwyciężając. W Pucharze Świata punktował dwa razy, a najwyżej sklasyfikowany był na 25. miejscu. W sezonie 2019/2020 raz stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego: był 3. w marcu 2020 w Lahti.

Od początku sezonu zimowego 2020/2021 startował w Pucharze Świata. W drugim występie, w listopadowych zawodach w Ruce, po raz pierwszy ukończył zawody cyklu w pierwszej dziesiątce, zajmując 7. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, na których zajął 20. pozycję indywidualnie i 4. w drużynie. W grudniu 2020 najwyżej klasyfikowany w Pucharze Świata był na 8. miejscu, w zawodach w Engelbergu, a w styczniu 2021 – na 4. miejscu, w konkursie w Willingen. 6 lutego 2021 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując 3. pozycję w konkursie w Klingenthal. Dzień później poprawił ten wynik, kolejne zawody na tej samej skoczni kończąc na 2. miejscu. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie na skoczni normalnej zajął 8. miejsce, a na dużej został zdyskwalifikowany, zaś zawody drużyn mieszanych ukończył na 4. pozycji. W marcu 2021 jeszcze raz stanął na podium Pucharu Świata, zajmując 3. miejsce w drugim konkursie w Planicy. Sezon 2020/2021 Pucharu Świata ukończył na 13. pozycji w klasyfikacji generalnej z 559 punktami.

Przed sezonem zimowym 2021/2022 miał trudności z osiągnięciem odpowiednio niskiej wagi. W jego trakcie startował głównie w Pucharze Kontynentalnym, w którym raz stanął na podium – w marcu 2022 w Zakopanem zajął 3. miejsce. Na zakończenie sezonu wystąpił w jednym konkursie Pucharu Świata w Planicy, który ukończył na 22. pozycji.

Stawał na podium mistrzostw Słowenii. Indywidualnie zdobył brązowy medal w 2019 oraz latem 2020, a w drużynie brązowy medal w 2017.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Pavlovčiča na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Pavlovčiča na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Pavlovčiča na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Pavlovčiča na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Pavlovčiča na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan na 12 lutego 2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)